In astronomia, il Catalogo Melotte è un catalogo astronomico che conta 245 oggetti del profondo cielo, disposti su entrambi gli emisferi, in particolare ammassi aperti e globulari.

Fu compilato dall'astronomo Philibert Jacques Melotte e  pubblicato nel 1915 con il nome di A Catalogue of Star Clusters shown on Franklin-Adams Chart Plates.

Gli oggetti del Catalogo Melotte sono numerati seguendo l'ascensione retta e vengono indicati con la sigla Mel, seguita dal numero di catalogo dell'oggetto in questione, ad esempio "Mel 20".

Questo catalogo è stato il primo ad aver riportato alcune associazioni stellari che fino ad allora nessuno aveva mai catalogato, come l'Associazione di Alfa Persei e soprattutto il grande Ammasso della Chioma, la cui vera natura di ammasso aperto per altro fu provata solo nel 1938. Per gli ammassi aperti, in molti casi la sigla del Catalogo Melotte è stata sostituita, nelle carte celesti, con quella del Catalogo Collinder.

Elementi principali 
 Il catalogo contiene 245 oggetti: 161 ammassi aperti, 81 ammassi globulari, 2 asterismi e 1 galassia.
 Gli oggetti si estendono sull'intera sfera celeste.
 Mel 2 è l'oggetto più settentrionale, posto a una declinazione di +85º nella costellazione di Cefeo.
 Mel 129 è l'oggetto più meridionale, posto a una declinazione di -82º nella costellazione dell'Uccello del Paradiso.

Oggetti
Alcuni oggetti conosciuti ancora con la sigla Melotte sono:
 Mel 13 - h Persei
 Mel 14 - 
 Mel 15
 Mel 20 - l'ammasso di 
 Mel 22 - le Pleiadi
 Mel 25 - le Iadi
 Mel 88 - l'Ammasso del Presepe
 Mel 101
 Mel 111 - l'Ammasso della Chioma

Oggetti del catalogo Melotte inclusi anche nel Catalogo di Messier 
Il catalogo Melotte contiene 55 oggetti che fanno parte anche del Catalogo di Messier:

 Messier 2
 Messier 3
 Messier 4
 Messier 5
 Messier 6 
 Messier 7 
 Messier 9
 Messier 10
 Messier 11 
 Messier 12
 Messier 13 (Ammasso Globulare di Ercole)
 Messier 14
 Messier 15 
 Messier 16 
 Messier 19
 Messier 21
 Messier 22
 Messier 23
 Messier 24 
 Messier 25
 Messier 26
 Messier 28
 Messier 30
 Messier 34
 Messier 35
 Messier 36
 Messier 37
 Messier 38
 Messier 39
 Messier 41
 Messier 44 
 Messier 45 (Pleiadi)
 Messier 46
 Messier 47
 Messier 48
 Messier 50
 Messier 52
 Messier 53
 Messier 54
 Messier 55
 Messier 56
 Messier 62
 Messier 67
 Messier 68
 Messier 69
 Messier 70
 Messier 71
 Messier 72
 Messier 75
 Messier 79
 Messier 80
 Messier 92
 Messier 93
 Messier 103
 Messier 107

Oggetti del catalogo Melotte inclusi anche nel Catalogo Caldwell 
Il Catalogo Melotte è stato stilato 80 prima del Catalogo Caldwell e contiene 37 oggetti presenti anche nel catalogo di Caldwell.

 C 1 (NGC 188)
 C 10 (NGC 663) 
 C 13 (NGC 457) 
 C 14 (NGC 869 & NGC 884) Ammasso Doppio di Perseo
 C 16 (NGC 7243) 
 C 28 (NGC 752) 
 C 41 Iadi
 C 47 (NGC 6934)
 C 50 (NGC 2244) 
 C 54 (NGC 2506)
 C 58 (NGC 2360) 
 C 64 (NGC 2362) 
 C 71 (NGC 2477) 
 C 73 (NGC 1851)
 C 75 (NGC 6124)
 C 76 (NGC 6231)
 C 78 (NGC 6541) 
 C 79 (NGC 3201)
 C 80 (NGC 5139) Omega Centauri
 C 81 (NGC 6352)
 C 84 (NGC 5286) 
 C 86 (NGC 6397) 
 C 87 (NGC 1261) 
 C 88 (NGC 5823) 
 C 89 (NGC 6087) 
 C 91 (NGC 3532) 
 C 93 (NGC 6752) 
 C 94 (NGC 4755) 
 C 95 (NGC 6025) 
 C 96 (NGC 2516) 
 C 97 (NGC 3766) 
 C 102 (IC 2602) 
 C 104 (NGC 362)
 C 105 (NGC 4833) 
 C 106 (NGC 104) 47 Tucanae
 C 107 (NGC 6101) 
 C 108 (NGC 4372)

Gli oggetti del Catalogo Melotte

Note

Melotte